

Anno 
 1815 – (MDCCCXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1815 a.C.

Matematica 
 1815 – numero naturale

Astronomia 
 1815 Beethoven – asteroide della fascia principale del sistema solare